Bobovica (Samobor), gradsko naselje Samobora, Hrvatska
 Bobovica (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo
Bobovica (rijeka u BiH)